Världsmästerskapet i fotboll för klubblag 2021 var den artonde säsongen av klubblags-VM. Turneringen avgjorde i sju matcher mellan de kontinentala mästarna i fotboll samt med mästaren från värdnationen. Turneringen spelades under perioden 3–12 februari 2022, i Förenade Arabemiraten. Asien hade två platser eftersom Förenade Arabemiraten var värdnation. Mästerskapet vanns av Chelsea som i finalen besegrade Palmeiras med 2–1 efter förlängning.

Spelträd

Matcher

Omgång 1

Omgång 2

Match om femteplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher som avgjorts med straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida

 
2022 i Förenade arabemiraten
Världsmästerskapet i fotboll för klubblag
Fotbollsåret 2022